Henric ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Henric (* 1938), französischer Fotograf und Schriftsteller
 Laurent Henric (1905–1992), französischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Henri
 Henrici
 Henrik